Velika nagrada Malezije 2017 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. oktobra 2017 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|1:31,605
|1:30,977
|1:30,076
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen 
|Ferrari
|1:32,259
|1:30,926
|1:30,121
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|
|1:31,920
|1:30,931
|1:30,541
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo 
|
|1:32,416
|1:31,061
|1:30,595
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|1:32,254
|1:30,803
|1:30,758
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|1:32,527
|1:31,651
|1:31,478
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:32,838
|1:31,848
|1:31,582
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg 
|Renault
|1:32,586
|1:31,778
|1:31,607
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|1:32,768
|1:31,484
|1:31,658
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Honda
|1:33,049
|1:32,010
|1:31,704
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|19
| Felipe Massa 
|Williams-Mercedes
|1:32,267
|1:32,034
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|30
| Jolyon Palmer 
|Renault
|1:32,576
|1:32,100
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|1:33,000
|1:32,307
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr. 
|Toro Rosso
|1:32,650
|1:32,402
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|10
| Pierre Gasly 
|Toro Rosso
|1:32,547
|1:32,558
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|1:33,308
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|20
|
|Haas-Ferrari
|1:33,434
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|1:33,483
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|1:33,970
|
|
|align="center"|19
|-
!—
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|brez časa
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|56
|1:30:01,290
|3
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|56
| +12,770
|1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|56
| +22,519
|4
|align="center"| 15
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|56
| +37,362
|20
| align="center"|12
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|56
| +56,021
|5
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|56
| +1:18,630
|9
|align="center"| 8
|-
!7
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|55
| +1 krog
|7
|align="center"| 6
|-
!8
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|55
| +1 krog
|13
|align="center"| 4
|-
!9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|55
| +1 krog
|11
| align=center|2
|-
!10
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|
|55
| +1 krog
|6
|align="center"| 1
|-
!11
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|55
| +1 krog
|10
|
|-
!12
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
|17
|
|-
!13
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
|16
|
|-
!14
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Toro Rosso
|55
| +1 krog
|15
|
|-
!15
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
| 55
| +1 krog
|12
|
|-
!16
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|55
| +1 krog
|8
|
|-
!17
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|55
| +1 krog
|18
|
|-
!18
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|54
| +2 kroga
|19
|
|-
!Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|29
| Motor
|14
|
|-
!DNS
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|0
| Baterija
|—
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2017
2017